Màquines i Enginyeria civil:
 Dragalina, màquina excavadora.

Geografia:
 Dragalina, comuna romanesa de la Província de Călărași
 Dragalina, poble de la comuna romanesa de Cristineşti, a la Província de Botoșani
 Dragalina, poble de la comuna romanesa de Hlipiceni, a la Província de Botoșani